Казис Шкема (, 11 ноября 1908 — 6 ноября 1991) — литовский и американский шахматист и шахматный журналист.

В 1930-е годы был чемпионом Мажейкяя.

В составе сборной Литвы участник неофициальной шахматной олимпиады 1936 года.

В ходе Второй мировой войны оказался на территории Германии. Во второй половине 1940-х годов участвовал в соревнованиях для проживавших в Германии мигрантов из Прибалтики.

В 1950 году переехал в США. Сначала жил в Бостоне, затем в Детройте. В 1961 году стал победителем чемпионата штата Мичиган.

Журналистская деятельность Шкемы началась в 1934 году в журнале «», издававшемся в Каунасе В. И. Микенасом. Находясь в Германии, Шкема был редактором издававшегося в Бломберге журнала на литовском языке  («Наши шахматы»; 1947—1948).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии К. Шкемы в базе Chessgames
 Личная карточка К. Шкемы на сайте 365Chess (ошибочно указано имя Leo Skema)

Шахматисты Литвы
Шахматисты США
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Шахматные журналисты
Журналисты Литвы